Iglika peut désigner :

en bulgare (le nom étant écrit Иглика) :
Iglika, village bulgare de l'obchtina de Khitrino, situé dans l'oblast de Choumen ;
Iglika, village bulgare de l'obchtina de Gabrovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Iglika, village bulgare de l'obchtina de Bolyarovo, situé dans l'oblast de Yambol.

un prénom féminin : Iglika.